Пролетарское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пролетарское — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Пролетарское — прежнее название села Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
 Пролетарское — прежнее название села Акбулак Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Пролетарское — село в Кизлярском районе Дагестана
 Пролетарское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Пролетарское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Пролетарское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Пролетарское — село в Грозненском районе Чечни.

Украина 
 Пролетарское — посёлок в составе города Макеевка Донецкой области.
Пролетарское — село в Долинском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2002 году.
Пролетарское — до 2016 года название села Морозовское в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Пролетарское — до 2016 года название посёлка Приорельское в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Пролетарское — до 2016 года название села Новозлатополь в Розовском районе Запорожской области.
Пролетарское — прежнее название села Травневое в Александрийском районе Кировоградской области.
 Пролетарское — до 2016 года название посёлка Марьино в Сумском районе Сумской области.
Пролетарское — прежнее название села Кленовое в Близнюковском районе Харьковской области.
 Пролетарское — до 2016 года название села Степовое в Боровском районе Харьковской области.
Пролетарское — прежнее название села Лосевка в Волчанском районе Харьковской области.
 Пролетарское — до 2016 года название села Высочиновка в Змиёвском районе Харьковской области.
 Пролетарское — до 2016 года название села Боярщина в Ичнянском районе Черниговской области.
 Пролетарское — прежнее название села Полесское в Коропском районе Черниговской области.
 Пролетарское — прежнее название села Ладовщина в Прилукском районе Черниговской области.